Виталий Федосович Медведев ( (26 сентября 1928  года— 17 июня 2020 года) — советский и белорусский . Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (1984), доктор экономических наук (1981), профессор (1982). Участник партизанского движения в Белоруссии. Награждён орденом «Знак Почёта» (1978), медалями.

Биография 
Окончил Белорусский государственный университет (БГУ), географический факультет (1952). С 1955 г. младший, старший научный сотрудник Института экономики АН БССР. С 1961 г. начальник отдела Госплана БССР, с 1967 г. директор НИИ экономики и экономико-математических методов планирования при Госплане БССР, с 1973 г. директор БелНИИ научно-технической информации и технико-экономических исследований Совета Министров Республики Беларусь, с 1994 г. старший советник института «Белинформпрогноз» при Администрации Президента Республики Беларусь, с 1998 г. руководитель отдела, Центра мировой экономики и международных экономических отношений Института экономики Национальной академии наук Беларуси.

Направления научных исследований 
Работы посвящены методологии исследования, моделирования и прогнозирования развития региональных экономических систем, решению конкретных экономических проблем долгосрочного и среднесрочного развития Белоруссии, построению системы информационного обеспечения науки, техники, производства. Предложил систему методов и моделей разработки прогнозов, схем размещения производительных сил и комплексного развития народного хозяйства Белоруссии, разработал совокупность научных обоснований формирования и развития народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь. Разработал модель международных экономических отношений Республики Беларусь с мировым сообществом. Под его руководством разработаны Национальные программы развития экспорта, туризма на среднесрочную перспективу.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»

Публикации 
Автор более 300 научных работ, в том числе 8 монографий.
Основные труды:
 Совершенствование регионального планирования. Мн., 1979.
 Современный мир и проблемы формирования в Беларуси новой модели социально-экономической системы. Мн., 1997.
 Национальная программа развития экспорта на 2000-05 гг. Мн., 2000.
 Мировая экономика. Мн., 2003 (в соавт.).

Примечания

Литература 
 Віталій Фядосавіч Мядзведзеў (Да 80-годдзя з дня нараджэння) // Изв. НАН Беларуси. Сер. гуманитарных наук. 2008, № 4.
 Новатор в экономике // Беларуская думка. № 8. 2010. С. 16-23 (PDF/0,7Mb)

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120830124234/http://ekonomika.by/Medvedev
 http://nasb.gov.by/rus/members/correspondents/medvedev.php
 Медведев Виталий Федосович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 Виталий Медведев: В экономике должно быть все четко продумано / Еженедельник «7 дней» http://7days.belta.by/7days_plus.nsf/All/9F6AA58A79A407F74225711D003BBB10?OpenDocument

Члены-корреспонденты Академии наук Белорусской ССР
Члены-корреспонденты Национальной академии наук Беларуси